Pino laricio puede referirse a:

 el nombre común de la planta Pinus nigra; o
 el nombre común de la planta Pinus pinaster.